Die Wyschejschaja Liha 1995 war die fünfte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. Juli 1995 und endete am 6. November 1995.

Modus 
Der belarussische Fußballverband entschied, die folgende Saison wieder innerhalb eines Kalenderjahres auszutragen. Daher wurde diese Meisterschaft als Übergangssaison ausgetragen. Es war auch die erste Saison nach der Drei-Punkte-Regel.

Die 16 Mannschaften traten nur jeweils einmal gegeneinander an. Am Saisonende stieg der Tabellenletzte direkt in die Perschaja Liha ab, der Vorletzte ging in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zweite aus der Perschaja Liha traf in zwei Spielen auf den 15. der Wyschejschaja Liha.

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995